Castor může být:

 bobr — latinské jméno biologického rodu

jméno
 Castor — mytologická postava, jeden z Blíženců, z dvojice bratrů Castor a Pollux 
 Stejně se jmenuje i dvojice hor na hlavním hřebení Alp na italsko-švýcarské hranici, Castor (4228 m) a Pollux (4092 m).
 Castor (hvězda) — hvězda v souhvězdí Blíženců
 Jimmy Castor (1940–2012), americký saxofonista a zpěvák

zařízení
 CASTOR — typ kontejneru pro vysoce radioaktivní materiály
 Tokamak TM-1 MH — tokamak provozovaný v Praze
 Castor (raketový stupeň) – pomocný raketový stupeň na tuhé pohonné látky
 Castor (linka) – název zvláštní linky autobusové dopravy v Paříži
 Walter Castor – československý letecký motor z 30. let 20. století